Reprodukció, szaporodás
 Reprodukció, eredeti képzőművészeti alkotásról készült másolat